

Personnes (par ordre chronologique) 
 Heinrich Friedrich Theodor Kohlrausch (1780–1867), Oberschulrat (Directeur des écoles) du Gouvernement de Hanovre ;
 Rudolf Hermann Arndt Kohlrausch (1809-1858), fils de Heinrich Friedrich Theodor, physicien ;
 Otto Ludwig Bernhard Kohlrausch (1811-1854), fils de Heinrich Friedrich Theodor, médecin et chirurgien ;
 Friedrich Ernst Wolf Kohlrausch (1812-1895), fils de Heinrich Friedrich Theodor, recteur de l'École Royale du  ;
 Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840-1910), fils de Rudolf Hermann Arndt Kohlrausch, physicien ;
 Ernst Kohlrausch (1850-1923), fils de Friedrich Ernst Wolf, spécialiste en "science du sport" et pionnier de la cinématographie ;
 Christian Georges Kohlrausch (1851-1934), fils de Friedrich Ernst Wolf, frère de Ernst, pédagogue en gymnastique, fondateur du mouvement gymnique de Magdebourg, fondé sur la concentration et le yoga ;
 Wilhelm Friedrich Kohlrausch (1855-1936), fils de Rudolf Hermann Arndt fut professeur d'électrotechnique à l'École technique supérieure de Hanovre (aujourd'hui Université Leibniz de Hanovre) puis recteur de cette école ;
 Eduard Kohlrausch (1874-1948), fils de Friedrich Wilhelm Georg, juriste, recteur de l'Université Humboldt de Berlin en 1932-1933 ;
 Karl Wilhelm Friedrich Kohlrausch, (1884-1953), petit-fils de Heinrich Friedrich Theodor Kohlrausch, physicien à Vienne et à Graz ;
 Arnt Kohlrausch (1884-1969), physiologiste, titulaire de la chaire de physiologie à l'université de Tübingen, travailla surtout en dermatologie ;
 Wolfgang Gustav Theodor Kohlrausch (1888-1980), médecin du sport et "père de la rééducation allemande" ;
 Éric Kohlrausch (1899-1960), entrepreneur, homme politique de gauche (USPD, KPD, KPO et SPD) et homme de lettres allemand ;

Voir aussi 
 Loi de Kohlrausch
 Fonction de Kohlrausch-Williams-Watts ou Fonction KWW